Радеево — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Радеево — посёлок в Уваровичском сельсовете Буда-Кошелевского района Гомельской области.
 Радеево — деревня в Уваровичском сельсовете Буда-Кошелевского района Гомельской области.